Bulatov je priimek več oseb:
 Fatih Garilovič Bulatov, sovjetski general
 Erik Bulatov, ruski umetnik
 Viktor Gennadjevič Bulatov, ruski nogometaš